Сент-Люс-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 7 км на північний схід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 4867 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12307,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Люс-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Люс-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Люс-сюр-Луар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Люс-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Люс-сюр-Луар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара